Royer ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Royer im Département Saône-et-Loire

Royer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Royer (* 1973), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Alphonse Royer (1803–1875), französischer Theaterschriftsteller und Intendant
 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768–1825), französischer Arzt
 Camille Royer (1897–1933), französischer Autorennfahrer
 Carl Desiderius de Royer (1650–1707), katholischer Priester und geistlicher Schriftsteller
 Clémence Royer (1830–1902), französische Philosophin
 Daniel Royer (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 George H. Royer, Erfinder des Royer-Oszillators
 Ghislaine Royer-Souef (* 1953), französische Fußballspielerin
 Hans Peter Royer (1962–2013), österreichischer Prediger
 Henri Royer (1869–1938), französischer Maler
 Jean Royer (1920–2011), französischer Politiker
 Johann Royer (1574–1655), braunschweigischer Hofgärtner

 Lionel Royer (1852–1926), französischer Maler

 Philippe Le Royer (1816–1897), französischer Staatsmann
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763–1845), französischer Philosoph und Politiker
 Sofie Royer (* 1991), österreichisch-US-amerikanische Popsängerin und DJ
 Susanne Royer (* 1969), deutsche Betriebswirtin
 Vincent Royer, französischer Bratschist
 William Royer (1920–2013), US-amerikanischer Politiker

Royer steht für ein Unternehmen:
 Groupe Royer, größter französischer Schuhhändler

Siehe auch:

 Rojer
 Reuer